Быстров, Николай:
 Быстров, Николай Борисович (р. 1989 г.) — актёр дубляжа.
 Быстров, Николай Иванович (1841—1906) — доктор медицины, лейб-педиатр, профессор.
 Быстров, Николай Игнатьевич (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Быстров, Николай Михайлович (в монашестве Антоний; 1858—1932) — епископ РПЦ, архиепископ Архангельский и Холмогорский.